Zenodot z Efezu – hellenistyczny gramatyk i erudyta z IV/III w. p.n.e.
 Zenodot z Trojzeny – hellenistyczny historyk z III w. p.n.e.
 Zenodot z Mallos – hellenistyczny gramatyk z II w. p.n.e.
 Zenodot – hellenistyczny filozof stoicki z II w. p.n.e.
 Zenodot – bizantyjski filozof neoplatoński z V w. n.e.
 Zenodot – soborowy biskup z Pizydii w V wieku
 Zenodot – soborowy biskup z Licji w V wieku